Titanijumski metali se mogu odnositi na:

 Titanijum, hemijski element atomskog broja 22
 Titanijumska legura, metalni materijal koji nalazi znatnu primenu u proizvodnji aviona
 -{Titanium Metals}-, preduzeće